

Persone 
 Carlo Castellani (1822-1897) – bibliotecario e grecista
 Carlo Castellani (1909-1944) – calciatore
 Carlo Castellani (1922-2010) – storico della medicina
 Carlo Castellani – attore
 Carlo Castellani (1987) – pallavolista

Altro 
 Carlo Castellani – impianto sportivo di Empoli